Суперку́бок Эсто́нии по футбо́лу () — кубок, разыгрываемый между победителем чемпионата и обладателем Кубка. Первый розыгрыш прошел в 1996 году.

Результаты

Статистика

Ссылки 
 RSSSF
 Суперкубок на сайте footballfacts.ru
 Суперкубок на сайте sportaeg.ee

Суперкубок Эстонии по футболу